France Women’s Sevens 2016 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju France Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 28–29 maja 2016 roku na Stade Gabriel-Montpied w Clermont-Ferrand będąc piątym turniejem sezonu 2015/2016.

Informacje ogólne 
Francuskie zawody nie były wymienione w pierwotnym harmonogramie, zostały zaś dołączone do kalendarza w połowie grudnia 2015 roku, już po rozegraniu rozpoczynającego sezon turnieju. Przeprowadzone na mieszczącym dziesięć tysięcy widzów Stade Gabriel-Montpied zawody były piątym turniejem sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Kenii, dla której był to debiut w światowym cyklu. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku maja 2016 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Anglii, Australii i Nowej Zelandii. Australijki ćwierćfinałowym zwycięstwem zapewniły sobie triumf w klasyfikacji generalnej, zaś w finale uległy Kanadyjkom. Najwięcej punktów zdobyły przedstawicielki finalistek – Chloe Dalton i Ghislaine Landry.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016)
France Women’s Sevens
2016 we Francji
Sport w Clermont-Ferrand